URC puede referirse a:

 Código IATA del Aeropuerto Internacional de Urumchi; o
 Unión de Rugby de Cuyo, ente regulador del rugby en la provincia de Mendoza, Argentina; o
 United Rugby Championship, una competencia de rugby con equipos de Escocia, Gales, Irlanda, Italia y Sudáfrica.

Acrónimos